Somerset Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Somerset Island (ö i Bermuda), Sandys,

Kanada 

 Somerset Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar